El topónimo Hillsboro puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Hillsboro, un pueblo en el estado de Alabama.
 Hillsboro, un municipio en el estado de Dakota del Norte.
 Hillsboro, una ciudad en el estado anterior.
 Hillsboro, un municipio en el estado de Illinois. 
 Hillsboro, una ciudad en el estado anterior.
 Hillsboro, un pueblo ubicado en el estado de Indiana.
 Hillsboro, una ciudad en el estado de Iowa.
 Hillsboro, una ciudad en el estado de Kansas.
 Hillsboro, un pueblo en el estado de Maryland.
 Hillsboro, un lugar designado por el censo en el estado de Misisipi.
 Hillsboro, una ciudad en el estado de Misuri.
 Hillsboro, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México.
 Hillsboro, una ciudad en el estado de Ohio.
 Hillsboro, una ciudad en el estado de Oregón.
 Hillsboro, un lugar designado por el censo en el estado de Tennessee.
 Hillsboro, una ciudad en el estado de Texas.
 Hillsboro, un pueblo en el estado de Virginia.
 Hillsboro, un pueblo en el estado de Virginia Occidental.
 Hillsboro, una ciudad en el estado de Wisconsin.
 Hillsboro, un pueblo en el estado anterior.